Василий Ярошевский:
 Ярошевский, Василий Александрович (1932—2014) — советский и российский учёный.
 Ярошевский, Василий Алексеевич (1841—1901) — российский зоолог и энтомолог. Примечания